

Geografia 
McKean – comune della Pennsylvania (Stati Uniti)
Contea di McKean – contea della Pennsylvania
Isola di McKean – isola dell'oceano Pacifico appartenente a Kiribati

Persone 
Bobby McKean – calciatore scozzese
Dave McKean – fumettista, illustratore e regista britannico
Michael McKean – attore e musicista statunitense
Olive McKean – nuotatrice statunitense
Roland McKean – economista statunitense
Tom McKean – ex mezzofondista britannico